Vera steht für:
 Vera (Vorname), weiblicher Vor- und Künstlername, zu Namensträgerinnen siehe dort
 Vera (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bitstream Vera, freie Schriftart
 Vera-E, passives Radarsystem
 Vera-Filmwerke, deutsche Filmproduktionsgesellschaft
 Vera Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Vera (1977), 2012 gesunkenes Schiff der Serie Volgo-Balt
 Vera (Lied), Lied von Pink Floyd

Vera ist der Name folgender

Filme und Serien:
 Vera (1986), brasilianischer Film von Sérgio Toledo
 Vera (2019), deutscher Film von Waldemar Oldenburger
 Vera (2022), österreichischer Film von Tizza Covi und Rainer Frimmel
 Kleine Vera, Film
 Vera – Ein ganz spezieller Fall, britische Krimi-Fernsehserie

Talkshows:
 Vera (Fernsehsendung), Talkshow des ORF mit Vera Russwurm 
 Vera – bei …, Talkshow des ORF mit Vera Russwurm
 Vera am Mittag, Talkshow von Sat.1 mit Vera Int-Veen

Orte:
 Vera (Almería), Ortschaft in der Provinz Almería, Andalusien, Spanien
 Vera de Bidasoa, Ortschaft in der Region Navarra, siehe Bera (Navarra)
 Vera (Mato Grosso), Gemeinde in Brasilien
 Vera (Santa Fe), Ortschaft in der Provinz Santa Fe
 Departamento Vera, Departamento im Norden der Provinz Santa Fe im Zentrum Argentiniens 
 Titularbistum Vera der Römisch-katholischen Kirche
 Vera (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vera (Illinois)
 Vera (Kansas)
 Vera (Missouri)
 Vera (Oklahoma)
 Vera (Texas)
 Vera (Virginia)
 Vera (Washington)

astronomische Objekte:
 Vera (Mondkrater)
 (245) Vera, Asteroid

VERA steht als Abkürzung für:
 VERA (Vergleichsarbeiten in der Schule)
 VerA (Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen), eine seit 2008 bestehende Initiative des Senior Experten Service (SES)
 Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production, eine multinationale europäische Verifizierungsstelle für Umwelttechnologien in der Landwirtschaft
 Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit
 VERA Klärschlammverbrennung
 WDR VERA, ein Sprachausgabeprogramm des WDR zur Information von Verkehrsteilnehmern
 VERA (Videosystem)
 Vienna Environmental Research Accelerator, ein Teilchenbeschleuniger der Universität Wien
 VERA (Tunnelbohrmaschine)
 vera* – Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport; des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Österreich

Siehe auch:

 Aloe vera
 Islote Vera
 La Vera, Comarca der spanischen Provinz Cáceres
 Vehra, Ortsteil von Henschleben, Landkreis Sömmerda, Thüringen
 VeraCrypt, Software zur Datenverschlüsselung
 Wehra, Fluss in Baden-Württemberg 
 Wera

Abkürzung